Olivar generalmente se refiere a un sitio plantado de olivos (árboles perennifolios de cuyo fruto se obtiene el aceite de oliva). Además, en Wikipedia, puede referirse a los siguientes artículos:

 Olivar, comuna de la provincia de Cachapoal (Chile).
 El Olivar, municipio de la provincia de Guadalajara (España).